Osoby o tym nazwisku:
 Emmi Peltonen – fińska łyżwiarka figurowa
 Jorma Peltonen – fiński hokeista
 Juhani Peltonen – fiński piłkarz 
 Urho Peltonen – fiński lekkoatleta 
 Ville Peltonen – fiński hokeista i trener hokejowy